Aage Frandsen (1890-1968) – ginnasta danese
Kai Frandsen (1924-2013) – calciatore danese
Mikkel Frandsen (1892-1981) – chimico e fisico statunitense di origine danese
Per Frandsen (1970) – ex calciatore danese
Scott Frandsen (1980) – canottiere canadese